Quartieri – suddivisioni amministrative delle città

Persone
 Ferdinando Quartieri  (1865-1936) – imprenditore e politico italiano
 Nicolò Quartieri (1837-1904) – docente e politico italiano

Pagine correlate 

 Quartiere